Murai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yukoh Murai
 Saburo Murai